Wendi – cesarz z dynastii Han, panujący w latach 202–157 p.n.e.
 Wendi – cesarz z dynastii Sui, panujący w latach 581-604